Kiechle ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kiechle (1931–1991), deutscher Althistoriker
 Ignaz Kiechle (1930–2003), deutscher Politiker (CSU)
 Marion Kiechle (* 1960), deutsche Gynäkologin und Politikerin
 Norbert Kiechle (1885–1966), Politiker, Rechtsanwalt und Landrat des Landkreises Wangen
 Sina Kiechle (* 2007), deutsche Skispringerin
 Stefan Kiechle (* 1960), deutscher Jesuit, Provinzial der deutschsprachigen Jesuitenprovinz
 Thomas Kiechle (* 1967), deutscher Kommunalpolitiker (CSU), Oberbürgermeister der Stadt Kempten (Allgäu)
 Wolfgang Kiechle (* 1950), Organist am Dom zu Freising

Kiechle ist der Name folgender Ortschaften:

 Kiechle (Leutkirch im Allgäu), ein Teilort der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Küchle